L'Expulsion : une chanson de Maurice Mac-Nab.
 L'Expulsion () : un film allemand réalisé par Friedrich Wilhelm Murnau, sorti en 1923. 
 L'Expulsion L'Expulsion ou Histoire du dernier berger de la vallée du Riuferrer : un roman de Michel Llory paru en 1990.